Kántor Mihály (1885–1968) tanító, néprajzi gyűjtő
 Kántor Mihály (1952) válogatott labdarúgó